Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2015./16. je drugi put zaredom osvojila ekipa "Mlaka" iz Rijeke

Prva liga 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglanje.hr, ljestvica  
 kuglanje.hr, rezultati  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 14. kolo i ljestvica

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 kuglanje-kaz.weebly.com  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo i ljestvica

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene 
 Kup Hrvatske u kuglanju za žene 2015./16.

Vanjske poveznice  
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez  
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez karlovačke županije

Izvori 
 

  

2015-16